

Pessoas
Lyla Pinch Brock

Localidades

Pinch (Virgínia Ocidental)

Outros
Tecnologia Pinch

Desambiguação